Henry Kaiser – amerykański gitarzysta
 Henry Kaiser – amerykański przedsiębiorca, twórca technologii masowej budowy statków w trakcie drugiej wojny światowej.